liczba zmydlania tłuszczów

Zobacz też